Die Österreichische Badminton-Bundesliga der Saison 2008/09 bestand aus einer Vorrunde im Modus Jeder-gegen-jeden und anschließenden Halbfinal- und Finalspielen. Meister wurde WBH Wien.

Vorrunde

Halbfinale 
ASKÖ Traun – ASKÖ Kelag Kärnten: 5-2, 4-4 (10:9)
WBH Wien – BSC 70 Linz: 5-2, 4-4 (10:8)

Finale 
WBH Wien – ASKÖ Traun 2-5, 5-1, 4-4 (9:9, 328:320)

Weblinks 
tournamentsoftware.com

Mannschaft 2009
Badminton 2009
Badminton 2008